Нилова Пустынь:
 Нилова Пустынь (курорт) — бывший православный монастырь, ныне название курорта в Бурятии;
 Нило-Столобенская пустынь — монастырь на озере Селигер.